El Chocón puede referirse a:

El Chocón, central hidroeléctrica de la Argentina, sobre el río Limay;
 Villa El Chocón, localidad del departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina.